Рехта может означать:
 Рёхта — река в Архангельской области;
 Северная Рехта — река в Архангельской области;
 Рехта — персианизированный вариант языка хиндустани.